Le Réseau d’exploitations forestières de la Suisse (REF) de la Suisse est un échantillon d’observation composé d’entreprises volontaires. Il comprend 160 entreprises forestières publiques des régions du Jura, du Plateau, des Préalpes et des Alpes, y compris le versant sud . 

Le REF livre des données sur les entreprises pour les différentes régions forestières du pays. L’objectif de l’enquête est de dresser une carte détaillée de la situation économique de ces exploitations et d’en tirer des conclusions pour l’ensemble de la branche. Les résultats alimentent les comptes économiques de la sylviculture de l’Office fédéral de la statistique. 

Dans sa version actuelle, le REF fournit des indicateurs économiques par région forestière et pour l’ensemble de la Suisse. En complément, certains cantons produisent leurs propres évaluations, qu’ils utilisent pour des bilans plus détaillés au niveau de leur territoire. Les résultats du REF sont également intégrés dans les comptes économiques de la sylviculture (CES) de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le réseau d’échantillonnage est exploité par ForêtSuisse pour le compte de l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l'Office fédéral de la statistique. La supervision scientifique, l’évaluation et l’interprétation des données sont assurées par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL).

Genèse 
Le REF date de 1995 et a été initié par les Offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de la statistique (OFS). Dans sa configuration originale, le REF comprenait 150 entreprises forestières. En 2006, l’échantillon du REF a été porté à 200 entreprises. Depuis 2016, il est composé de 160 entreprises.

Collecte et évaluation des données 
L’instrument central de collecte des données économiques forestières est le CEForestier, un logiciel de comptabilité analytique spécialement développé pour l’économie forestière suisse.

Le CEForestier permet de saisir et d’exploiter les données relatives aux heures de travail, aux recettes et aux coûts des différents groupes de centres de production

Le relevé homogène des données d’exploitation, ainsi que l’encadrement par des experts de ForêtSuisse et des conseillers cantonaux du CEForestier garantissent la qualité et la comparabilité des chiffres entre les exploitations forestières du REF.

Le CEForestier distingue quatre domaines d’unités d’imputation (appelés «groupes de centres de production»):  exploitation forestière , prestations de services, production de biens et investissements; ceux-ci sont encore subdivisés en unités de coûts :

Exploitation forestière : fonctions prioritaires Forêts de production, Forêts de protection, Forêts de détente et Forêts de type nature et paysage.

Prestations de service : Activités du service forestier, Activités pour d'autres forêts, Entreprise de commerce de bois, Travaux pour des tiers, Prestations pour partenaires, Enseignement, Ecoles en forêt, conférences &visites, Autres prestations.

Production de biens : Production de bois de feu, Production de copeaux, Scieries, Transformation, Pépinière, Sapins de Noël et branches, Carrière de graviers, Autre production de biens.

Investissements :  Plan de gestion, Projets de desserte, Ouvrages de défense, Afforestation et reboisement, Endiguements et autres constructions de protection, Bâtiments, Engins de débardage et de transport, Machines de préparation, Autres investissements.

Les coûts directs et indirects et les recettes générés au cours de la création de valeur sont imputés de manière systématique aux différents centres de production. Les données individuelles des exploitations sont ensuite condensées et des valeurs moyennes sont formées.

Les différentes conditions de croissance et de production du bois sont prises en compte grâce à une évaluation régionale selon les zones forestières Jura, Plateau, Préalpes et Alpes.

Structures des recettes et dépenses 

Dans l’ensemble de la Suisse, en 2019, les entreprises REF ont généré 51 % des revenus de la gestion forestière, 34 % des prestations de services et 14 % de la production de biens (fig. 1). Les revenus du bois en particulier ont une influence significative sur le revenu total avec une part de 26 % (234 CHF/ha). La plus grande partie de ces recettes est constituée par les ventes de bois façonnés (212 CHF/ha). En outre, les contributions (23 %, 214 CHF/ha) ainsi que les prestations pour des tiers (18 %, 166 CHF/ha) constituent des postes de recettes importants.

Comme pour les revenus, la plus grande partie des coûts (55 %) est engagée dans l’exploitation forestière (fig. 5). Les prestations de services génèrent 31 % des coûts et les biens 14 %. Le deuxième échelon de production est le centre de coûts le plus important, représentant 31 % (305 CHF/ha) des coûts totaux. Un autre poste de coûts important est celui des prestations pour des tiers (15 %, 149 CHF/ha).

Informations supplémentaires 
Un compte rendu plus détaillé de la situation des coûts et des performances des entreprises REF, ainsi qu’une interprétation complète des résultats de 2008 à 2019, sont disponibles dans les publications REF de Bürgi et al. (2021, 2018, 2015 et 2012). Un grand nombre de chiffres clés du REF sont également disponibles en ligne dans la base de données statistiques interactive STAT-TAB de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Télécharger les publications du REF 
Réseau d’exploitations forestières de la Suisse. Résultats pour la période 2017-2019

Réseau d’exploitations forestières de la Suisse. Résultats pour la période 2014-2016

Réseau d’exploitations forestières de la Suisse. Résultats pour la période 2011-2013

Réseau d’exploitations forestières de la Suisse. Résultats pour la période 2008-2010

Bibliographie 
Bundesamt für Statistik (2019) Ergebnisse der Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung. Interaktive Statistikdatenbank STAT-TAB, abrufbar unter: www.bfs.admin.ch

Bürgi P, Pauli B (2016) Ansätze für einen Strukturwandel in der Schweizer Forstwirtschaft (Essay). Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 167 (4): 192–195.

Eurostat (2002) The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests (IEEAF). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 102 p.

Eurostat (2000) Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev.1.1). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 196 p.

Murbach F (2018) Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (FGR). Steckbrief – Erhebung / Statistik. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. 2 p.

Murbach F, Amstutz T, Giuliani S (2018) Die Gesamtrechnung und Satellitenkonten des Primäsktors: Methoden. 07 Land- und Forstwirtschaft. 3. Auflage. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. 115 p.

Murbach F (2011) BFS Aktuell – 07 Land- und Forstwirtschaft. Einblicke in die Ökonomie des Schweizer Primärsektor. Spezialdossier «Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung». Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. 4 p.

Notes et références 

Économie en Suisse